Bunning est un patronyme. Des personnes notables portent ce patronyme :

  (1966-), juge fédéral pour le 
 Erwin Bünning (1906-1990), biologiste allemand
 , architecte britannique
 Jim Bunning (1931-2017), ancien sénateur américain pour le Kentucky, et ancien joueur baseball
  (1912-1977), architecte australien